Lobsang Tashi (Ganden tripa) (1739-1801), een Tibetaans geestelijke en 64e Ganden tripa (1794-1801)
Lobsang Tashi (politicus), een Tibetaans politicus van ca. 1930 tot 1952